Slovo wisdom (anglické slovo pro „moudrost“) může znamenat

příjmení osob
Norman Wisdom (1915–2010) – anglický herec a zpěvák

hudba
Wisdom (hudební skupina) – maďarská kapela
Wisdom EP – nahrávka stejnejmonné kapely

další
Wisdom (albatros) – albatrosice známá svou dlouhověkostí